Termin  ima više značenja.

 S-linaloolna sintaza, enzim
 Limfocitna interstitijalna pneumonija